Bawa steht für:

 Bawa (Insel), eine der indonesischen Hinako-Inseln

Bawa ist der Familienname folgender Personen:

 Bevis Bawa (1909–1992), sri-lankischer Landschaftsarchitekt
 Geoffrey Bawa (1919–2003), sri-lankischer Architekt und Bruder von Bevis Bawa
 Ishaka Mohammed Bawa (* 1967), nigerianischer Politiker
 Robin Bawa (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler
 Tarlochan Singh Bawa (1923–2008), indischer Hockeyspieler

Vorname:
 Bawa Abudu (* um 1952), ghanaischer Musiker
 Bawa Maung (* 1944), birmanischer Boxer
 Bawa (Gobir), König von Gobir (reg. 1777–1790)

Siehe auch:
 Bava